Појам Маргарета од Брабанта може да се односи на:
 Маргарета од Брабанта (немачка краљица), супруга Хајнриха VII
 Маргарета од Брабанта, грофица Фландрије,